Старые Турдаки — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Турдаки — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Старые Турдаки — село в Кочкуровском районе Республики Мордовия.